Curra steht für:
 Stefan Curra, einen ehemaligen österreichischen Skirennläufer
 den Ort Corrano auf Korsisch